La Revue du cinéma peut faire référence à :
 La Revue du cinéma, revue française de cinéma créée par Jean George Auriol et publiée de 1928 à 1932, puis de 1946 à 1949 ;
 La Revue du cinéma, revue française de cinéma publiée de 1969 à 1992, qui a pris la suite de la revue Image et Son.